Paracloeodes är ett släkte av dagsländor. Paracloeodes ingår i familjen ådagsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ådagsländor
Paracloeodes